Злов:

 Злов, Пётр Васильевич (1774—1823) — русский актёр и певец-бас.
 Злов, Юрий Владимирович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.